Gerhard Mensch ist der Name folgender Personen:

*Gerhard Mensch (Bauingenieur) (1880–1940), deutscher Bauingenieur 
Gerhard Mensch (Wirtschaftswissenschaftler) (1937–2021), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Innovationsforscher